La Temporada 2002 del Campeonato Mundial de Superbikes fue la decimoquinta temporada del Campeonato Mundial de Superbikes FIM. La temporada comenzó el 2 de marzo en Valencia y terminó el 29 de septiembre en Imola después de 13 rondas.

Colin Edwards ganó su segundo campeonato en lo que ha sido aclamado como una de las remontadas más impresionantes en la historia de las carreras de motos. La temporada comenzó con Troy Bayliss ganando las primeras seis carreras y al final de la carrera 1 en el Mazda Raceway Laguna Seca tuvo 14 victorias y lideró el campeonato por 58 puntos. La carrera 2 en Laguna Seca fue el comienzo de la remontada de Colin Edwards, él ganó las nueve carreras restantes y combinado con un accidente de carrera 2 para Bayliss en Assen Edwards ganó el campeonato en la última carrera de la temporada en Imola. La última carrera de la temporada vio a los dos pilotos luchar rueda a rueda durante toda la carrera. La carrera es conocida por los aficionados como el "Showdown in Imola".

El campeonato de constructores fue ganado por Ducati.

Pilotos y equipos

Calendario y resultados

Estadísticas

Clasificación de Pilotos

Clasificación de constructores

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial del Campeonato Mundial de Superbikes

2002
Motociclismo en 2002